While the City Sleeps (1928), een film van Jack Conway
While the City Sleeps (1956), een film van Fritz Lang